Baptiste Caillaud est un acteur français, né le .

Formation 
Après avoir été formé au Conservatoire Erik Satie puis à la Classe libre au Cours Florent (promo XXVII), il se produit dans différentes pièces et tient le rôle principal remarqué du téléfilm de Manuel Poirier, Le sang des fraises qui lui permet de participer à deux longs-métrages, Hellphone de James Huth et Les Yeux bandés de Thomas Lilti en 2006. En 2009, il est à l’affiche du film d’Étienne Faure, Des Illusions.

Puis il incarne un des rôles principaux dans la série Paris 16eme. Depuis, il fait partie de la distribution de nombreux téléfilms sous la direction, entre autres, de Dominique Ladoge, Magaly Richard-Serrano, Christian Faure et Sébastien Grall. 

En 2011 et 2012, il joue dans Le Roi Nu de Evgueni Schwartz. 

En 2013, il incarne Molière dans la pièce Le corbeau et le pouvoir m.e.s. par Sébastien Grall et Sophie Gubri. 

Il tient, en parallèle,  le rôle titre du film de Guillaume Caramelle, Au Souvenir d’une Lune avec lequel il obtient en 2015, le prix du meilleur acteur au Los Angeles New wave International Film Festival et au Mapa à Paris. 

En 2016, il est Racine dans L’Adieu à la scène de Jacques Forgeas, m.e.s. Sophie Gubri qu'il reprend aux Off17 et Off18. 

Depuis 2021 il intervient également en tant que professeur d'art dramatique en deuxième année au Cours Florent.

Filmographie

Cinéma 
 2006 : Les Yeux bandés réalisé par Thomas Lilti
 2007 : Hellphone réalisé par James Huth
 2008 : Des illusions réalisé par Étienne Faure
 2014 : Au souvenir d'une lune réalisé par Guillaume Caramelle Meilleur Acteur au Los Angeles International Film Festival et Meilleur Acteur au Paris Arts and Movie Awards

Télévision

Téléfilms 
 2005 : Le sang des fraises réalisé par Manuel Poirier
 2009 : Fais danser la poussière réalisé par Christian Faure
 2011 : Crapuleuses réalisé par Magalie Richard-Serrano
 2012 : Autopsie d'un mariage en blanc réalisé par Sébastien Grall
 2012 : Surveillance réalisé par Sébastien Grall

Séries télévisées 
 2007 : Le Silence de l'épervier réalisé par Dominique Ladoge
 2008 : Action spéciale douanes réalisé par Alain Rudaz et Patrick Jamain 
 2009 : Paris  réalisé par Renaud Bertrand
 2013 : Section de recherches 
 2016 : Munch
 2016 : Profilage réalisé par Alexandre Laurent 
 2019 : Alexandra Ehle réalisé par Nicolas Guicheteau

Doublage

Cinéma

Films 
 2020 : The Gentlemen : Brown (Max Bennett) & Benny (Franz Drameh)
 2020 : L'Un des nôtres : Marvin Weboy (Adam Stafford)
 2021 : Escape Game 2 : Le monde est un piège : Nathan (Thomas Cocquerel)
 2021 : Many Saints of Newark - Une histoire des Soprano : Pussy Bonpensiero (Samson Moeakiola)
 2021 : My Son : William O'Connor (Michael Moreland)
 2021 : The Lost Daughter : Toni (Oliver Jackson-Cohen)
 2022 : The Batman : les jumeaux (Max Carver & Charlie Carver)
 2022 : Don't Worry Darling : Ted (Ari'el Stachel)
 2022 : The Pale Blue Eye : ? ( ? )
 2023 : Scream 6 : ? ( ? )

Film d'animation 
 2022 : Le Dragon de mon père : voix additionnelle

Télévision

Téléfilms 
 2021 : L'Homme qui m'a sauvé la vie : Reggie (Joe Corzo)
 2022 : Il faut sauver la boutique de Noël : ? ( ? )

Séries télévisées 
 2022 : Bosch: Legacy : Lev Ivanovich (Bogdan Yasinski) (5 épisodes), l'agent Powell (Todd James Jackson) (saison 1, épisode 6), Harry Bosch jeune (Eamonn Welliver) (saison 1, épisode 8)
 2022 : Périphériques, les mondes de Flynne : ? ( ? )
 2022 : The Cleaning Lady : ? ( ? )

Séries d'animation 
 2020 : Rent-A-Girlfriend : Wakahara
 2022 : Si je suis la Vilaine, autant mater le Boss final : Cédric Jeanne Elmeyer

Théâtre 
 2003 : Passages Anonymes. Mise en scène Gad Cohen
 2005 : Patchwork Cabaret. Mise en scène Gad Cohen
 2006 : Corrosion au théâtre Marigny. Mise en scène Daniel Berlioux et Nadia Vadori.
 2006 : Dépendances au théâtre du Rond-Point. Mise en scène Yves Pignot.
 2007 : Faut-il qu'un homme soit tué pour un autre ? Mise en scène Jean-Pierre Garnier
 2008-2009 : Shhh !. Mise en scène Alexandre Blazy. 
 2011-2012 : Le Roi nu d'Evgueni Schwarz. Mise en scène Alexandre Blazy.
 2014-2015 : Le corbeau et le pouvoir. Mise en scène Sebastien Grall et Sophie Gubri
 2017-2020 : L'adieu de la scène. Mise en scène Sophie Gubri

Notes et références

Liens externes 

 Baptiste Caillaud sur RS Doublage 

Acteur français de cinéma
Élève du cours Florent
Naissance en octobre 1985
Lieu de naissance inconnu